Vid, község Magyarországon, Veszprém megyében
 Vid, magyar keresztnév
 Vid település Metković községben, Dubrovnik-Neretva megyében, Horvátországban
 Szent Vid, Szent Vitus másik neve
 VID, orosz tévétársaság

Hasonló nevek
 Hajdúvid, Hajdúböszörményhez tartozó egykori község Magyarországon
 Tiszavid község Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében